Franz Herber ist der Name folgender Personen:
* Franz Herber (Politiker) (1846–1918), deutscher Weingutsbesitzer und Abgeordneter 
 Franz Herber (Offizier) (1908–1996), Offizier der deutschen Wehrmacht, beteiligt an der Niederschlagung des Putsches vom 20. Juli 1944